Schatt steht für:

 Schatt (Einheit), eine Masseeinheit
 Schatt (Gemeinde Anger),  Ort im Ortsteil Baierdorf-Umgebung der Gemeinde Anger (Steiermark)
 eine regionale Bezeichnung eines Guglhupfs

Schatt ist der Familienname folgender Personen:

 Peter W. Schatt (* 1948), deutscher Musiker und Musikwissenschaftler
 Werner Schatt (1923–2009), deutscher Werkstoffwissenschaftler und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Schadt
 Schat